A SIS kifejezés az alábbiakra utalhat:

Single Instance Storage, azaz egypéldányos tárolás az informatikában,
Schengeni Információs Rendszer (angolul: SIS – schengen Information system), a Schengeni egyezmény keretében létrehozott rendészeti adatbázis,
Silicon Integrated Systems (SiS) nevű félvezetőgyártó vállalat,
Secret Intelligence Service SIS, (MI6), az Egyesült Királyság hírszerző szolgálata,
Moldáv Információs és Biztonsági Szolgálat (moldávul: SIS – Serviciul de Informaţii şi Securitate), Moldova hírszerző és biztonsági szolgálata,
Szlovák Információs Szolgálat (szlovákul: SIS – Slovenská informačná služba) Szlovákia hírszerző szolgálata.

fi:Satelliitintorjunta-ase#Tappajasatelliitti